

Automobili
 Sunbeam Alpine – modello di autovettura

Aziende 
 Alpine – casa automobilistica francese
 Alpine Electronics – produttore di autoradio e altri dispositivi commercializzati con il marchio Alpine

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Alpine – census-designated place del borough di North Slope, Alaska
 Alpine – census-designated place della contea di Apache, Arizona
 Alpine – census-designated place della contea di Benton, Oregon
 Alpine – località della contea di Clark, Arkansas
 Alpine – census-designated place della contea di San Diego, California
 Alpine – census-designated place della contea di Rio Grande, Colorado
 Alpine – township della contea di Kent, Michigan
 Alpine – borough della contea di Bergen, New Jersey
 Alpine – capoluogo della contea di Brewster, Texas
 Alpine – città della contea di Utah, Utah
 Alpine – città della contea di Lincoln, Wyoming

Informatica 
 Alpine – client di posta elettronica

Musica
 Alpine – gruppo musicale australiano attivo dal 2009